El Paraje kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Paraje, Delstaten Mexiko, Amatepec, 
 El Paraje, Chiapas, Tapachula, 
 El Paraje, Hidalgo, Yahualica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar